Claude Wiseler (né en 1960), homme politique luxembourgeois ;
 Isabel Wiseler-Lima (née en 1961), professeure et femme politique luxembourgeoise.